Hästskotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hästskotjärnen, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun,  (3,9 ha)
Hästskotjärnen (Järbo socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun, 
Hästskotjärnen (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Hästskotjärnen (Nössemarks socken, Dalsland, sydost om Vikansjö), sjö i Dals-Eds kommun, 
Hästskotjärnen (Färgelanda kommun, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun, 
Hästskotjärnet, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (0,8 ha)
Hästskotjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, väster om Indsjön), sjö i Älvdalens kommun, 
Hästskotjärnarna, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (8,3 ha)
Hästskotjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Hästskotjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Hästskotjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Hästskotjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Hästskotjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun,  (6,97 ha)
Hästskotjärnen (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Hästskotjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Hästskotjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Hästskotjärnen (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Hästskotjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Hästskotjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 689606-149682), sjö i Ljusdals kommun, 
Hästskotjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 691230-148300), sjö i Ljusdals kommun,  (8 ha)
Hästskotjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Hästskotjärnarna, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (15,1 ha)
Hästskotjärnen (Aspås socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Hästskotjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 705554-143532), sjö i Krokoms kommun,  (5,17 ha)
Hästskotjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 708205-142262), sjö i Krokoms kommun,  (34,7 ha)
Hästskotjärnen (Hallens socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Hästskotjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 709891-141462), sjö i Krokoms kommun,  (4,78 ha)
Hästskotjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710333-143074), sjö i Krokoms kommun, 
Hästskotjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710556-144171), sjö i Krokoms kommun, 
Hästskotjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710556-144174), sjö i Krokoms kommun, 
Hästskotjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Hästskotjärn, Kalls socken, Jämtland, invid vilken det finns hällmålningar, 
Hästskotjärnen (Kalls socken, Jämtland, 706655-138083), sjö i Åre kommun,  (63,9 ha)
Hästskotjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707548-134150), sjö i Åre kommun,  (7,66 ha)
Hästskotjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707597-134144), sjö i Åre kommun, 
Hästskotjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Hästskotjärnen (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Hästskotjärnen (Näskotts socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Hästskotjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 704375-142809), sjö i Krokoms kommun, 
Hästskotjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 705996-142312), sjö i Krokoms kommun, 
Hästskotjärnen (Ovikens socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Hästskotjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Hästskotjärnen (Åre socken, Jämtland, 701737-131431), sjö i Åre kommun, 
Hästskotjärnen (Åre socken, Jämtland, 702633-135448), sjö i Åre kommun,  (6,28 ha)
Hästskotjärnen (Åre socken, Jämtland, 704343-135704), sjö i Åre kommun,  (12,7 ha)
Hästskotjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724342-170898), sjö i Skellefteå kommun, 
Hästskotjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 725275-170848), sjö i Skellefteå kommun, 
Hästskotjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727060-168185), sjö i Piteå kommun,  (10,3 ha)
Hästskotjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727211-170167), sjö i Piteå kommun, 
Hästskotjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Nedre Hästskotjärnen, sjö i Piteå kommun, 
Övre Hästskotjärnen, sjö i Piteå kommun, 
Hästskotjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,43 ha)
Hästskotjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 
Hästskotjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Hästskotjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (3,5 ha)

Se även
Hästskosjön,  (19,2 ha)
Hästskogölen,  (0,45 ha)
Hästskoträsket,  (7,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn